

Cinema 
 Bliss – film del 1917 diretto da Alfred J. Goulding
 Bliss – film del 1985 diretto da Ray Lawrence
 Al di là del desiderio (Bliss) – film del 1997 diretto da Lance Young
 Bliss – film del 2019 diretto da Joe Begos
 Bliss – film del 2021 diretto da Mike Cahill

Geografia 
 Bliss – città della Contea di Gooding, Idaho, USA
 Bliss – township della Contea di Emmet, Michigan, USA

Letteratura 
 Estasi (Bliss) – romanzo di Peter Carey del 1981
 Bliss – personaggio del Ciclo della Fondazione

Musica 
 Bliss – gruppo musicale pop britannico
 Bliss – gruppo musicale danese
 Bliss – singolo di Tori Amos del 1999, dall'album To Venus and Back
 Bliss – album di Vanessa Paradis del 2000
 Bliss – singolo dei Muse del 2001, dall'album Origin of Symmetry
 Bliss – album di Nikki Webster del 2002
 Bliss Corporation o BlissCo. – casa discografica italiana

Persone
 Alexa Bliss, pseudonimo di Alexis Kaufman (1991) – wrestler statunitense 
 Arthur Bliss (1891-1975) – compositore britannico
 Brian Bliss (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 Caroline Bliss (1961) – attrice britannica
 Charles K. Bliss (1897-1985) – ingegnere chimico e semiologo ucraino naturalizzato australiano
 Chester Ittner Bliss (1899 – 1979) – biologo, statistico e biometrista statunitense
 Herbert Bliss (1890-1968) – calciatore inglese
 Herbert Bliss (1923-1960) – danzatore statunitense
 Lela Bliss (1896-1980) – attrice statunitense
 Lucille Bliss (1916-2012) – attrice e doppiatrice statunitense
 Nathaniel Bliss (1700-1764) – astronomo e religioso britannico
 Robert Woods Bliss (1875-1962) – diplomatico, collezionista d'arte e filantropo statunitense
 Sister Bliss, pseudonimo di Ayalah Deborah Bentovim (1971) – tastierista, produttrice discografica e disc jockey britannica
 Tasker Howard Bliss (1853-1930) – generale statunitense

Televisione 
 Bliss – serie televisiva
 Beatitudine (Bliss) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager

Altro 
 Bliss – cratere meteoritico lunare
 Bliss – rivista britannica della East Midlands Allied Press
 Bliss – font
 Bliss – famosa immagine di desktop
 Bliss – linguaggio simbolico